Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1976.

Qualifikation 
Am 15. und 16. Mai wurde eine über drei Runden gehende Qualifikation ausgespielt, aus der sich die folgenden acht Spieler für das Hauptturnier qualifizierten:

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse 
Bis zum Viertelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze und ab dem Halbfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 17. bis 24. Mai 1976, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 30. Jahrgang, Heft 12 (2. Juni-Ausgabe 1976)

Weblinks 
 Der Turnierplan auf den Seiten der ATP

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1976